Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Damendoppel der Wimbledon Championships 2015. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 24. und 25. Juni 2015 stattfand.

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

Damendoppel (Qualifikation)
2015